Die Leichtathletik-Balkan-Meisterschaften oder veraltet auch Balkanspiele ( und  ; ; ; ; ; ) sind seit 1930 regelmäßig durchgeführte internationale Wettkämpfe der Balkanländer in der Leichtathletik.

Die ersten, noch inoffiziellen Balkanspiele wurden 1929 durchgeführt. Ab 1930 offiziell veranstaltet, wurden sie bis 1940 jährlich abgehalten und dann 1953 (mit gelegentlichen Unterbrechungen) wieder eingeführt. 1946 und 1947 fanden zwei inoffizielle Balkanspiele statt (Balkan- und Mitteleuropaspiele), die nicht von allen Teilnehmerstaaten der Balkanspiele anerkannt wurden.

Im Februar oder März werden die Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften durchgeführt.

Teilnehmende Nationen 
Zu den Mitgliedern der Association of the Balkan Athletics Federations, die an den Meisterschaften teilnehmen, zählen die folgenden Leichtathletikverbände:  (seit 1930)
  (seit 2013)
  (seit 2017)
  (seit 1992)
 
  (seit 2014)
 
  (seit 2016)
  (seit 2015)
  (seit 1992)
  (seit ?)
  (seit 1996)
  (seit 2007)
  (seit 1996)
  (seit 2018)
 
  (seit 2016)
  (seit 2006)
  (seit 2014)
 
  (seit 2018)
  (seit 2014)

Austragungsorte 
Die Balkanspiele wurden seit 1929 an folgenden Orten ausgetragen (bei mehreren Austragungsorten ist der Hauptaustragungsort angegeben):

Der Marathonbewerb fand 1996 und 2000 in Belgrad, 1997 in Agrinio (Griechenland), 1998 in Skopje, 1999 in Sofia, 2001 und 2002 in Istanbul statt.

Die Bewerbe im Gehen fanden 2000 und 2002 in Vlasotince (damals Jugoslawien), 2001 in Astros (Griechenland), 2003 in Russe (Bulgarien), 2004 in Reșița (Rumänien) und 2005 in Preveza (Griechenland) statt.

Meisterschaftsrekorde

Männer

Frauen

Weblinks 
 Balkan Athletics offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb
Sport (Balkan)
Gegründet 1929